Korsar (en. Corsair) može značiti:

Korsari-francuski gusari
Berberski korsari
Umbrijski korsari-fiktivni morski razbojnici u romanu Gospodar prstenova
 F4U Corsair-vojni avion
 A-7 Corsair II-vojni avion